Die Memphis International 2012 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Memphis. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2012. Das Turnier fand vom 19. bis zum 26. Februar 2012 statt. Parallel zu dem Damen-Turnier fand ein ATP-Turnier für Herren statt.

Im Einzel gewann die ungesetzte Schwedin Sofia Arvidsson gegen die in der Weltrangliste weitaus höher eingestufte und viertgesetzte Marina Eraković aus Neuseeland. Für Arvidsson war es der zweite Titel auf der WTA-Tour. Den ersten erreichte sie ebenfalls bei den Memphis International im Jahr 2006.
Im Doppel setzte sich die topgesetzte tschechische Paarung Andrea Hlaváčková/Lucie Hradecká gegen Vera Duschewina/Wolha Hawarzowa durch. Im Vorjahr waren die diesjährigen Siegerinnen an gleicher Stelle gegen Duschewina mit ihrer damaligen Partnerin Alla Kudrjawzewa noch gescheitert. Für Hlaváčková/Hradecká war der Sieg in Memphis bereits der zweite gemeinsame Turniersieg im Jahr 2012 nach Auckland.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)